Лидия Анатольевна Таран (; род. 19 сентября 1977, Киев) — украинская телеведущая. Обладательница премий «Телезвезда» и «Телетриумф». Владеет английским и французским языками.

Биография 
Родилась 19 сентября 1977 года в Киеве, в семье журналистов.

Карьера 
Начала свою журналистскую карьеру с радио, однако именно телевидение сделало её известной. Кроме основной профессии, Лидия еще занимается своим социальным проектом «Осуществить мечту», цель которого — реализовать мечты тяжелобольных детей в Украине.
 1994-1995 — ведущая информационно-развлекательных программ радио «Луч», «Доверие».
 1995-1998 — редактор и ведущая программ на нескольких радиостанциях.
 1998-2004 — ведущая на «Новом канале» («Репортер», «Спортрепортер», «Подъем», «Гол»).
 2005-2009 — ведущая на «5 канале» («Время новостей»).
 с 2009 — ведущая на канале «1+1» («Я люблю Украину», «Завтрак с 1+1», «ТСН») и 2+2 («ПроФутбол»).
Участвовала в третьем сезоне проекта "Танцую для тебя".

Награды 
 5555.
 Телетриумф в номинации «Ведущий информационной программы».
 2003 — Телетриумф в номинации «Спортивный комментатор, ведущий спортивной программы».

Личная жизнь 
До августа 2010 года находилась в гражданском браке с ведущим Андреем Доманским.

Интересные факты 
Любит путешествовать и кататься на горных лыжах .

Довольно часто любит менять имидж.

В декабре 2011 года участвовала в шоу «Красота по-украински».

В 2012 году приняла участие в проекте канала «1+1» «І прийде кохання».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте facebook
 Профиль на сайте 1+1
 Stars Блондинка — Лидия Таран
 Лидия Таран
 Профиль на сайте liga.net
 ЛИДИЯ ТАРАН И ОЛЬГА ФРЕЙМУТ В РУБРИКЕ «СВОЙ МАСТЕР»

Телеведущие Украины